Carl Reuleaux (1826  1902), ingénieur et poète allemand ;
 Erich Reuleaux (1883  1967), ingénieur civil et expert en transport allemand ;
 Franz Reuleaux (1829, Eschweiler-Pumpe  1905, Charlottenburg), un ingénieur allemand, qui a donné son nom au
 tétraèdre de Reuleaux et au
 triangle de Reuleaux.

Patronyme allemand
Famille allemande